Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Barcelona Open Banc Sabadell 2014. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler in der Einzelkonkurrenz, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. In der Doppelkonkurrenz wurde in diesem Jahr ebenfalls ein Platz im Haupttableu vergeben. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Einzel-Qualifikation sowie vier Doppel in der Doppel-Qualifikation teil. Diese fand am 19. und 20. April 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF, 102 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF, 91 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Barcelona